Sant'Anselmo all'Aventino – diaconia
 Chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino – chiesa di Roma